Валашске-Мезиржичи () — город в Чехии.

География 
Город Валашске-Мезиржичи находится на востоке Моравии, в регионе Злинский край, на территории округа Всетин. Город лежит у слияния рек Всетинска Бечва и Рожновска Бечва, образующих здесь реку Бечва, и у подножия Всетинских гор и Моравско-Силезских Бескид. Валашске-Мезиржичи административно разделены на 9 районов.

История 
Впервые Мезиржичи письменно упоминаются в 1297 году. Во 2-й половине XIV получают городское право. Наименование Валашске город получил лишь в XVIII веке. В 1942 году, во время немецкой оккупации, из города были депортированы в концлагерь Терезиенштадт, а затем в Освенцим и Треблинку около 150 местных евреев. После 1945 года в Валашске-Мезиржичи активно развивались химическая и стеклянная индустрии.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города Злинского края